Wanbao ist:

in der Bedeutung „Abendzeitung“ (晚报) Namensbestandteil zahlreicher chinesischer Zeitungen, siehe z. B. Xinmin Wanbao;
das Straßenviertel Wanbao (万宝街道) des Stadtbezirks Songbei der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Wanbao (Songbei).